

Codici 
 QSL – codice Q per D: "Puoi mandarmi la ricevuta?" R: "Confermo, ricevuto"

Altro 
 Cartolina QSL – conferma scritta delle comunicazione bidirezionale tra due stazioni radio, o della ricezione di un segnale radio